Кириллова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Кириллова (Страусова) Анастасия Гавриловна (1905—1982) — советская актриса театра, общественный деятель.
 Кириллова, Васса Ивановна (1920—2011) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кириллова, Евдокия Федотовна (1927—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Кириллова, Елена Игоревна (род. 1986) — российская баскетболистка.
 Кириллова, Екатерина (род. 1973) — белорусская кёрлингистка и тренер.
 Кириллова, Галина Николаевна (1916—1986) — советская артистка балета, педагог.
 Кириллова, Даяна Юрьевна (род. 2002) — российская певица.
 Кириллова, Зинаида Ивановна (род. 1931) — советский и российский музыкант.
 
 Кириллова, Ия Алексеевна (1928—2021) — советский и российский художник.
 Кириллова, Лариса Николаевна (род. 1943) — советский и российский живописец и педагог.
 Кириллова, Мария Григорьевна (1905—1987) — депутат Верховного Совета СССР III и IV созывов.
 Кириллова, Милана Александровна (Королёва; род. 1981) — российский блогер, благотворительный деятель, модель, телеведущая, журналист.
 Кириллова, Наталья Борисовна (род. 1949) — советский и российский культуролог.
 Кириллова, Ольга Евгеньевна (род. 1963) — российский государственный деятель, генерал-майор полиции.
 Кириллова, Роксана Сергеевна (1922—2008) — советский и российский скульптор.
 Кириллова, Сарра Степановна (1932—2009) —  советская и российская актриса театра, театральный режиссёр. 
 Кириллова, Фаина Михайловна (род. 1931) — советский и белорусский математик. Топоним 
 Кириллова — деревня, Свердловская область, Россия.